Niemcy:
 Burgen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich
 Burgen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Zobacz też:
 Burggen